Liga Światowa siatkarzy 1992

Informacje ogólne 
Ta edycja Ligi Światowej siatkarzy posiadała dwanaście zespołów. Zwycięzca (po raz trzeci z rzędu ekipa włoska) otrzymała nagrodę w wysokości trzech milionów dolarów.

Uczestnicy

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa B 
Wyniki

|}

 Tabela

Grupa C 
Wyniki

|}

 Tabela

Faza finałowa

Final Six 
Wyniki

|} 

 Tabela

Półfinały 

 

|}

Mecz o 3. miejsce 

 
|}

Finał 

 
|}

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

Liga Światowa w piłce siatkowej
1992 w piłce siatkowej